Une garden-party est une réception relativement formelle, donnée en plein air.

Botanique 
 'Garden Party', une variété de rose.

Œuvres de fiction 

 Garden Party, film américain de Jason Freeland sorti en 2008 ;
 La Garden Party (Garden Party), quatrième épisode de la saison 8 de The Office diffusé en 2011 ;
 , court métrage d’animation français sorti en 2017 ;
 Garden Party, album de musique du chanteur Florent Marchet, sorti en 2022.